Espada steht für:
 den Degen des Matadors, siehe Stierkampfwaffe
 Lamborghini Espada, Automodell der Marke Lamborghini
 den einheimischen Namen für den Schwarzen Degenfisch in Madeira

Personen:
 Angel Espada (* 1948), puerto-ricanischer Boxer
 Pedro Espada (* 1953), US-amerikanischer Politiker

La Espada steht für:
 Cadillac La Espada, Automodell der Marke Cadillac, siehe Cadillac El Camino

Siehe auch:
 Aeródromo de Tomás Fernández Espada